Redecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Redecker (1652–1704), deutscher Rechtswissenschaftler und Bürgermeister von Rostock
 Eva von Redecker (* 1982), deutsche Philosophin
 Gottlieb Redecker (1871–1945), deutscher Bauingenieur in Namibia
 Heiko Redecker (* 1990), namibischer Straßenradrennfahrer
 Heinrich Rudolph Redecker (1626–1680), deutscher Jurist 
 Johann Heinrich Redecker (1682–1764), deutscher Amts- und Kammerschreiber sowie Chronist
 Júlio Redecker (1956–2007), brasilianischer Politiker
 Max von Redecker (1833–1886), deutscher Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Tom Redecker (* 1958), deutscher Musiker und Musikproduzent